Чемпионат Кипра сезона 2014/15 года — 77-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате принимают участие 12 команд. Титул чемпиона защищает клуб АПОЭЛ из Никосии.

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проводился в два этапа.

На первом этапе 12 команд сыграли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделились на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Остальные шесть клубов также сыграли между собой двухкруговой турнир, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись. Команда, занявшая по итогам второго этапа 12-е место, вылетела во Второй дивизион.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В сезоне 2013/14 последние два места в турнирной таблице заняли клубы Эносис и Алки; они выбыли во второй дивизион. Их места в первом дивизионе заняли клубы Айя Напа (победитель турнира второго дивизиона в сезоне 2013/14) и Отеллос (второе место). Кроме того, по итогам второй фазы чемпионата 2013/14 во второй дивизион выбыли клубы Арис и АЕК (Куклия).

Клубы, стадионы, тренеры

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты

Первый этап

Плей-офф за звание чемпиона и места в еврокубках

Плей-офф за право остаться в Первом дивизионе

Потуровая турнирная таблица

1-26 туры

Плей-офф за звание чемпиона и места в еврокубках 

Поскольку Кубок Кипра 2014/2015 выиграл чемпион страны АПОЭЛ, обыгравший в финальном матче клуб АЕЛ 4:2, то занявший в чемпионате 4-е место клуб Омония будет стартовать в Лиге Европы 2015/2016.

Плей-офф за право остаться в Первом дивизионе 

Клуб Отеллос (12-е место) покинул Первый дивизион. Ему на смену пришли Эносис Паралимни (1-е место во Втором дивизионе), Пафос (2-е место во Втором дивизионе) и Арис (3-е место во Втором дивизионе). Таким образом в сезоне 2015/2016 в Первом дивизионе Кипра будут играть 14 клубов.

Бомбардиры

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2014/2015
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт на Кипре в 2014 году
Спорт на Кипре в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015